Padmini Kolhapure (Bombay, 1 november 1965) is een Indiaas actrice die voornamelijk in Hindi films speelt.

Biografie
Kolhapure begon op zeven jarige leeftijd al aan haar film carrière. Ze zong samen met haar zusje Shivangi nummers voor de films Yaadon Ki Baaraat, The Burning Train en Kitaab. Later ook voor haar eigen films als Vidhaata, Daana Pani, Professor Ki Padosan Hum Intezaar Karenge en Sadak Chaap. Ze bracht met Bappi Lahiri de album Music Lovers uit, met wie ze ook optrad in 1986 in de Royal Albert Hall in Londen. Kohlapure's bekendste rol als jeugdacteur was in Satyam Shivam Sundaram. Andere hits van haar zijn Insaaf Ka Tarazu, Prem Rog, Vidhaata, Souten en Pyar Jhukta Nahin. 

Kohlapure's zoon Priyaank Sharma maakte in 2020 zijn debuut met Sab Kushal Mangal, ze is het nichtje van zangeressen Asha Bhosle en Lata Mangeshkar, ze is de schoonzus van acteur Shakti Kapoor, en dus tante van acteurs Shraddha en Siddhanth.

Filmografie

Externe link 
 

Indiaas acteur